Mohammad Kashif (1975) – crickettista pachistano
 Mohammad Kashif (1976) – crickettista pachistano
 Mohammad Kashif (1º gennaio 1983) – crickettista pachistano
 Mohammad Kashif (20 maggio 1983) – crickettista pachistano
 Mohammad Kashif (1990) – crickettista pachistano
 Mohammad Kashif – crickettista olandese

Pagine correlate 
 Kashif